Die Regal Scottish Open 1998 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1997/98, das vom 12. bis 22. Februar in Aberdeen stattfand. Das Aberdeen Exhibition and Conference Centre war bereits im Vorjahr Austragungsort der letzten Ausgabe der International Open gewesen. In diesem Jahr hatte Imperial Tobacco mit der Zigarrenmarke Regal das Sponsoring übernommen. Sie hatten 1992 schon die Welsh Open ins Leben gerufen und richteten ab diesem Jahr parallel dazu in einem zweiten britischen Landesteil die Scottish Open ein.

Der Weltranglistenerste und International-Open-Sieger Stephen Hendry kam nicht über das Achtelfinale hinaus, aber mit John Higgins schaffte es immerhin ein Schotte ins erste Heimfinale. Sieger wurde aber der Engländer Ronnie O’Sullivan, der sich gegen Higgins mit 9:5 durchsetzte. Für den UK-Championship-Sieger war es bereits der dritte Saisonsieg.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Mit 350.000 £ Preisgeld lag das Turnier in etwa auf dem Niveau der anderen größeren Turniere und der International Open im Vorjahr.

Turnierverlauf 
In dieser Saison war die Zahl der Profis auf 96 begrenzt worden. Deshalb gab es keine separate Qualifikation mehr und alle Spieler traten direkt in Aberdeen zum Turnier an.

Runde 1 
In der ersten Runde traten die Spieler von Platz 33 bis Platz 96 der Weltrangliste gegeneinander an. Die Sieger der Best-of-9-Partien kamen eine Runde weiter.

|

|}
|}

Turnierplan ab Runde 2 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für die zweite Runde gesetzt. Ihnen wurden die 32 Sieger der Auftaktrunde zugelost. Bis zum Viertelfinale blieb es beim Modus Best of 9, im Halbfinale wurde auf Best of 11 erhöht. Das Finale wurde über 9 Gewinnframes (Best of 17) gespielt.

Finale 
Im Endspiel trafen die beiden erfolgreichsten Spieler der bisherigen Saison aufeinander. Ronnie O’Sullivan hatte als Einziger schon zwei Turniere gewonnen, John Higgins hatte neben seinem Sieg bei den German Open drei weitere Finalteilnahmen vorzuweisen. Dreimal hatten sie in dieser Saison schon gegeneinander gespielt, dreimal hatte der Schotte gewonnen. Insgesamt waren sie seit 1995 auch schon dreimal in Finals aufeinandergetroffen, hier lag aber O’Sullivan mit 2:1 Siegen vorne.

Der Engländer ging auch als Erster in Führung, aber die Partie verlief ausgeglichen und bis zum Stand von 3:3 teilten sie sich die Frames. Dann legte zum zweiten Mal O’Sullivan mit einem 61er Break vor und erhöhte zum Sessionende mit einem weiteren hohen Break auf 5:3. Erstmals führte ein Spieler mit mehr als einem Frame. Am Abend erhöhte er sogar auf 6:3, bevor Higgins wieder auf 6:5 herankam. Doch O’Sullivan stellte anschließend den Abstand wieder her und mit dem höchsten Break des Tages von 97 Punkten holte er sich den letzten fehlenden Frame zum 9:5-Sieg. Es war sein sechster Sieg bei einem Ranglistenturnier.

Century-Breaks 
21 Spieler erzielten im gesamten Turnier 29 Breaks von mindestens 100 Punkten. Mit Stephen Hendry und Ken Doherty waren zwei Spieler dreimal erfolgreich, die schon vor dem Halbfinale ausgeschieden waren. Auch das höchste Century-Break von 140 Punkten wurde früh erzielt: Tony Drago machte es in Runde 2. Er verlor das Match trotzdem, konnte sich aber im Nachhinein wenigstens über einen Bonus von 5.000 £ freuen.

Quellen 

1998
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in Aberdeen